AGGF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 714 амінокислот, а молекулярна маса — 80 977.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ангіогенез, диференціація клітин, ацетилювання, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у цитоплазмі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки